Fedorov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Alexandrovich Fedorov
 Andrei Alexandrovich Fedorov